Urak Lawoi' (volk), een volk in zuidelijk Thailand
Urak Lawoi' (taal), de taal die dit volk spreekt